Mentalismo, particolare approccio psicologico.
 Mentalismo, una disciplina dell'illusionismo.